Николаевка — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Советского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 34 километров по прямой на северо-восток от центра города Бугуруслан.

История 
Известен с 1861 года.

Население 
Население составляло 19 человек в 2002 году (русские 95 %), 10 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района